Бори́д сама́рия:

 Тетраборид самария SmB4
 Гексаборид самария SmB6